Ansty kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ansty, Warwickshire, ort i England, 
 Anstey, Leicestershire, ort i England, 
 Ansty, West Sussex, ort i England, 
 Ansty, Wiltshire, ort i England,